Pierre-Joseph Laurent peut désigner :
 Pierre-Joseph Laurent (1713-1773), éclusier, ingénieur hydraulicien, un des premiers entrepreneurs du charbon français ;
 Pierre-Joseph Laurent (1956-), anthropologue belge.